Ла Чорера има више значења:

 Ла Чорера (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чорера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Чорера (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чорера (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Чорера, Санта Маргарита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чорера, Ла Серка (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чорера (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чорера (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чорера (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чорера (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику